William Mackey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Mackey House (Texas), ID-Nr. 97000547
 William Mackey House (Virginia), ID-Nr. 93001126